Емануел Любецки е мексикански кинооператор.

Биография 
Роден е в град Мексико през 1964 г. Кариерата му започва през 1980-те години. Работи по „Sólo con tu pareja“ (1991) – първият пълнометражен филм, който Алфонсо Куарон режисира. Двамата с Куарон се познават от юношеските си години, а по-късно учат в Националния автономен университет на Мексико.

Частична филмография

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Родени в град Мексико
Мексикански кинооператори
Носители на награда BAFTA
Носители на „Оскар“